Christian Gerin né le  à Paris est un journaliste et producteur de télévision français.

Biographie 

Journaliste  à France 3 (1978), chroniqueur scientifique au Quotidien de Paris  (1979-1981) puis grand reporter (1981-1986), chef d’édition au Matin de Paris (1986-1987), directeur des informations de France-Soir (1987-1991), producteur à La Cinq (1991-1992).

Christian Gerin crée en 1992 l'agence de presse audiovisuelle 17 juin média. Au sein de cette nouvelle structure, il conçoit et produit des magazines, documentaires et reportages empreints d’une forte culture journalistique ou scientifique. À partir de 2018, il se consacre essentiellement à la fiction.

Production 

Christian Gerin est notamment le producteur des émissions :
 Recto-Verso pour Paris Première et présentée par Paul Amar (1999 à 2004 – 7 d’Or de la meilleure émission du câble et satellite).
 Le Magazine de la santé animé par Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes pour France 5.
 Faites entrer l'accusé pour France 2, émission présentée par Christophe Hondelatte puis par Frédérique Lantieri.
 Aventures de médecine animé par Michel Cymes pour France 2.

C’est aussi un producteur reconnu dans le domaine des docu-fictions avec des titres marquants comme » L'Odyssée de l'Espèce » (7 d'Or du meilleur documentaire unitaire 2003) ou » L'Odyssée de la Vie » & « L’Odyssée de l’Amour » pour France 2 (coproductions avec Transparences Productions).

Christian Gerin développe 17 juin Média autour des axes qui ont fait historiquement le succès du groupe tout en étant attentif aux opportunités de rapprochement dans les secteurs innovants. En 2009, il est à l’initiative du lancement du site internet allodocteurs.fr. En 2015, il cède le groupe 17 Juin au groupe Newen et en 2018, il prend la présidence  de la filiale 17 Juin Fiction.

Engagement politique 

Le 11 mai 2017, Richard Ferrand annonce la candidature de Christian Gerin dans la Cinquième circonscription de la Charente-Maritime pour le mouvement La République en marche ! à l'occasion des Élections législatives françaises de 2017.

Le lendemain, à la suite de protestations de la LICRA et du CRIF dénonçant d'anciens tweets jugés antisémites, son investiture est suspendue par la commission d'éthique du mouvement qui prévoit de l'entendre. Interrogé sur le sujet, Christian Gerin confirme dans Orient XXI son engagement pour la cause palestinienne et 

En juin 2017, il est blanchi de "tout grief d'antisémitisme" par la commission d'éthique. Entre-temps, la 5eme circonscription de Charente Maritime a été attribuée à un candidat Modem qui sera battu par Didier Quentin (LR), député sortant. 

En 2018, il prend en charge la co-animation des comités LREM de Royan Atlantique.

Formation 
Il est titulaire d'un DEUG scientifique en  (1976) et diplômé du Centre de formation des journalistes (1979).

Informations complémentaires 
 2009 - Chevalier de la Légion d'honneur
 Chargé de cours "Théorie et pratique de la télévision " à Paris I Sorbonne
 Président du syndicat des agences de presse télévisée (Satev)
Vice président de la Fédération Française des Agences de Presse (FFAP)

Notes et références

Liens externes 
  

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Producteur français de télévision
Chevalier de la Légion d'honneur décoré en 2009
Naissance en juin 1954
Naissance à Paris